Dom Bosco (1815-1888) — santo da Igreja Católica
 João Bosco (músico) (1946) —  cantor, violonista e compositor brasileiro
 João Bosco (Manaus) — bairro da cidade de Manaus, Brasil

Desambiguações de antropônimos